1,2-diamminobenzene – composto aromatico di formula  meglio noto come 1,2-fenilendiammina (o orto-fenilendiammina)
1,3-diamminobenzene – composto aromatico di formula  meglio noto come 1,3-fenilendiammina (o meta-fenilendiammina)
1,4-diamminobenzene – composto aromatico di formula  meglio noto come 1,4-fenilendiammina (o para-fenilendiammina)